EAD est un sigle qui peut signifier :
 éducation au développement ;
 enseignement à distance ;
 élément automoteur diesel, une catégorie de trains du parc roulant de la SNCF ;
 élément automoteur double ;

Encoded Archival Description (en français Description archivistique encodée), un standard d’encodage des instruments de recherche archivistiques basé sur le langage XML ;
Exposure at default (en français, exposition en cas de défaut), dans le jargon financier de Bâle II ;
 Nintendo Entertainment Analysis and Development, un célèbre développeur de jeux vidéo appartenant à Nintendo ;
 European Ais Database, une base de données aéronautique ;
éthylotest anti démarrage, un appareil actuellement envisagé sur les véhicules routiers, notamment à l'intention des conducteurs récidivistes de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique.